Smasher – personaggio dei fumetti Image Comics
 Smasher – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Smasher – striscia a fumetti pubblicata sulla rivista britannica The Dandy